Матышево — топоним в Руднянском районе Волгоградской области:

 Матышево — село, административный центр Матышевского сельского поселения;
 Матышево — железнодорожная станция Ртищевского отделения Юго-Восточной железной дороги;
 Матышево — посёлок при станции в составе Матышевского сельского поселения;
 Матышево — озеро, старица реки Терса, тянется вдоль юго-восточной окраины села Матышево.

См. также 
 Матышевка